Lubicz – jezioro
 Lubicz – herb szlachecki

 W Polsce
 Lubicz – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz
 Lubicz – wieś w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Lubicz – wieś w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lubsza
 Lubicz – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Lubicz – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Widuchowa
 Lubicz – przysiółek wsi Boża Wola w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Lubicz – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim
 Lubicz – gromada w powiecie gryfińskim
 Lubicz – gromada w powiecie toruńskim
 Lubicz – stacja kolejowa w Lubiczu Dolnym, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Dekanat lubicki, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Lubiczko, Lubiczyn, Lubiczów, Ulica Lubicz w Krakowie